Surprise Attack – album dei Tora Tora del 1989
 Surprise Attack – videogioco arcade del 1990